Doctor Sleep, titre original du film Hypnotic de Nick Willing (2002).
 Doctor Sleep, titre original du roman Docteur Sleep de Stephen King (2013).
 Doctor Sleep, film de Mike Flanagan adapté du roman (2019).